Culebra peut désigner :
 Culebra, une petite île de Porto Rico,
 la coupe Culebra ou coupe Gaillard, une vallée artificielle du canal de Panama,
 Culebra 1996, un maxi-disque du groupe de hard rock mexicain Cuca.